Aspettando i barbari (1904) – poesia di Konstantinos Kavafis
 Aspettando i barbari (1980) – romanzo di John Maxwell Coetzee
 Aspettando i barbari (2013) – album dei Massimo Volume